Фамен, Пьер-Ноэль (Pierre-Noël Famin; 1740—1830) — французский аббат, учёный и драматург.
 Фамен, Цезарь (César Famin; 1799—1853) — французский дипломат, публицист и историк.

Примечания